Енес Кишевић (Босанска Крупа, 1. мај 1947) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1974. || Куд пукло да пукло  || /
|-
| 1976. || Балада о једној застави Кратки филм || /
|-
| 1976. || Издаја  ТВ филм || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Пратитељ оперне пјевачице
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пут у Кумровец ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Иван Горан Ковачић
|-
| 1983. || Лажеш, Мелита ТВ мини серија || Димњачар
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Матија - пуковник ОЗН-е
|-
| 1984. || У раљама живота  || Фрндић
|-
| 1987. || Дјечак са Сутле ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Југословенски глумци
Крупљани